Флаг Петро́вского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Петровского сельского поселения — флаг муниципального образования Петровское сельское поселение Славянского района Краснодарского края.
 Флаг Петровского сельского поселения — флаг муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области.
 Флаг сельского поселения Петровское — флаг муниципального образования сельское поселение Петровское Клинского муниципального района Московской области.
 Флаг сельского поселения Петровское — флаг муниципального образования сельское поселение Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.